L’alphabet des langues nationales, l’orthographe des langues nationales ou l’alphabet national peut être :
 Alphabet des langues nationales du Bénin ;
 Alphabets des langues nationales de Mauritanie ;
 Alphabets des langues nationales du Niger ;
 Alphabets des langues nationales du Sénégal, ou les orthographes et la séparation des mots des langues nationales du Sénégal ;
 Alphabets des langues originaires du Pérou ;
 Alphabet des langues de l’Angola ;
 Alphabet général des langues du Cameroun ;
 Alphabet national du Burkina Faso ;
 Alphabet national de Guinée ;
 Alphabet national du Tchad ;
 Alphabet pan-nigérian et Orthographes des langues nigérianes ;
 Alphabet unifié des langues de Guinée équatoriale ;
 Alphabets et orthographes des langues nationales du Mali ;
 Language guide, des langues du Ghana ;
 Orthographe des langues de Zambie ;
 Orthographe des langues du Gabon ou l’alphabet scientifique des langues du Gabon ;
 Orthographe pratique des langues ivoiriennes ;
 Standardisation de l'orthographe des langues mozambicaines ;
 Standardisation et uniformisation de l’orthographe des langues nationales de la République démocratique du Congo.